Friendship ist der Name einiger Orte:

 Friendship (Arkansas)
 Friendship (Indiana)
 Friendship (Kentucky)
 Friendship (Maine)
 Friendship (Maryland)
 Friendship (New York)
 Friendship (North Carolina)
 Friendship (Ohio)
 Friendship (Oklahoma)
 Friendship (Tennessee)
 Friendship (Texas)
 Friendship (Wisconsin), im Adams County
 Friendship (Town), Town(ship) im Fond du Lac County, Wisconsin

Friendship steht für:
 Friendship!, deutscher Kinofilm
 Friendship (Schiff), Transportschiff der First Fleet 
 Friendship (Schiffstyp), japanischer Frachtschiffstyp
 Fokker F-27 Friendship, niederländisches Verkehrsflugzeug
 Friendship (Hilfsorganisation), Bangladesh 
 Operation Friendship, Jugendaustauschprogramm
Siehe auch:
 Freundschaft (Begriffsklärung)
 Friendship Township